Vierleeuwenbrug  is een bijnaam van een brug, die op de hoeken geflankeerd wordt door een stenen beeld van een leeuw.

 Koningsbrug, een brug over de Oude Haven in Rotterdam, geopend in 1860, afgebroken rond 1960.
 Regentessebrug, een brug over de Wijnhaven in Rotterdam, geopend in 1898.